Eine Reihe von Schiffen der Royal Navy führte den Namen HMS Fame nach dem englischen Wort für Ruhm:

 Fame bekannt unter dem Namen "Fame von Watford", war ein kleines Schiff, das im Frühjahr 1649 entweder zur Royalistischen Flotte unter Ruprecht von der Pfalz stieß oder von ihm beschlagnahmt wurde. Die Cromwell-Fraktion eroberte das Schiff im April/Mai 1649.
 Die erste HMS Fame war ein Schiff der fünften Klasse, das 1653/54 von den Franzosen erobert worden war. Sie wurde zum Brander umgebaut und gegen die Holländer im Juni 1665 in dieser Funktion eingesetzt.
 Die zweite HMS Fame war ein kleines Schiff mit 10 Kanonen, das 1665 von den Niederländern erbeutet worden war.
 HMS Fame Prize war, wie schon der Name sagt, wiederum eine Prise, dieses Mal französischen Ursprungs und seit 1709 englisch.
 Die dritte HMS Fame war eine kleine 14-Kanonen-Sloop, die 1744 in Antigua gekauft worden war, jedoch bereits im Juni des folgenden Jahres im Atlantischen Ozean unterging.
 Die vierte HMS Fame war ein 74-Kanonen-Linienschiff der 3. Klasse mit 1.565 ts Verdrängung. Sie lief 1759 vom Stapel und nahm an der Seeschlacht von Grenada, der Schlacht von Les Saintes und anderen Gefechten teil. George Vancouver diente auf ihr als Leutnant.
 Die fünfte HMS Fame (ex-spanisch Fama) war eine Fregatte mit 34 Kanonen, die am 5. Oktober 1804 vor Cádiz erobert worden war.
 Die sechste HMS Fame war wiederum ein Linienschiff mit 74 Kanonen, das 1805 vom Stapel lief, in den Koalitionskriegen eingesetzt und 1817 abgewrackt wurde.
 Ein 16-Kanonen-Schiff der Britischen Ostindien-Kompanie aus dem Jahre 1804 führte ebenfalls den Namen Fame. Streng genommen wäre sie hier nicht aufzuführen, da es sich nicht um ein Schiff der Royal Navy gehandelt hat; sie ist jedoch für das Gefecht mit der französischen Fregatte Piemontaise berühmt, in dem sie 1806 vor der Malabarküste nach heftigem Widerstand als Prise genommen wurde.
 Die sechste HMS Fame (ex-dänisch Fama) war eine 18-Kanonen-Brigg, die im August 1808 bei Gefechten um Nyborg erobert wurde, jedoch bereits im Dezember desselben Jahres in der Ostsee strandete.
 Die siebente HMS Fame lief 1798 unter dem Namen HMS Dragon vom Stapel. Nach Umbenennung diente sie bis zur Verschrottung 1850 als Wohnschiff in Pembroke.
 Die achte HMS Fame war eine Schrauben-Sloop mit 9 Geschützen, deren Kiellegung 1861 erfolgte.
 Die neunte HMS Fame wurde von Roger Keyes bei seinen Erkundungen der chinesischen Küste 1899/1900 während des Boxeraufstandes befehligt. Es handelte sich um einen 1896 bei Thornycroft gebauten Torpedobootszerstörer der D-Klasse.
 Die zehnte HMS Fame – lief 1918 als Zerstörer der D-Klasse vom Stapel.
 Die elfte HMS Fame war ein Zerstörer der F-Klasse; er wurde 1935 in Dienst gestellt und nahm am Zweiten Weltkrieg teil. 1949 wurde er an die Dominikanische Republik verkauft. Unter dem Namen Generalissimo war er dort noch bis 1968 vorhanden.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Fame